Truskolasy (Silezië)
 Truskolasy (Święty Krzyż)